La famille Roty (ou Rosty) est une famille bretonne de la bourgeoisie française, reconnue noble par le conseil souverain en 1704, provenant de Bédée et de Pleugueneuc dans le département de l'Ille-et-Vilaine.

Généalogie 
Le plus vieil individu connu est Raoul Rosty né à Bedée, en 1585. Son arrière-arrière-petit-fils Pierre-René Roty, né le 14 octobre 1768 est l'ancêtre commun des Roty de Pleugueneuc. C'est avec lui que commence la lignée de maréchaux de la famille qui s'étendra sur trois générations. Son arrière-petit-fils Joseph Roty sera fondé de pouvoir et donnera son nom au chalutier Joseph Roty II.

Notes et références 

Famille bretonne